Ordet Jupiter har flere betydninger eller specialiseringer:
 Jupiter (gud) – den øverste gud i den romerske mytologi.
 Jupiter (planet) – den 5. planet i solsystemet.
 Jupiter (raket) – amerikansk raket.